Siksala kan syfta på följande platser:

Finland 

 Siksala, del av Utö, Finby, Åboland, 
 Siksala, Lovisa, Nyland,